Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 22 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Stanford
Sport en Californie en 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en juillet 2002